O Maccabi Kafr Kanna F.C. (em hebraico, מכבי כפר כנא) foi um clube de futebol da cidade de Kafr Kanna (antiga Caná da Galileia), em Israel.

Manda suas partidas no Azmi Nassar Stadium, em Kafr Kanna, com capacidade para 2.500 torcedores.

Títulos 
O Maccabi Kafr Kanna não possui nenhum título de relevância.

Ligações externas 

Clubes de futebol extintos de Israel
Clubes de futebol extintos em 2014